Лу́нка (від , неясного походження) — невелика заглибина в чому-небудь, ямка.

Лунка в гольфі () — ямка на гольфовому полі, помічена прапорцем, куди треба загнати м'яч ключкою.

Лунка в гірництві (, , ) — заглиблення в підошві гірничої виробки для встановлення та забезпечення стійкості стояка або іншого стрижньового елемента кріплення; а також заглиблення в ґрунті, іншому матеріалі для взяття проби тощо.

Лунка в рибальстві — маленька свердловина в льоді, зроблена плішнею або льодобуром і призначена для підлідної риболовлі

Див. також 
 Заводна лунка

Література 
 
 
 
Гірнича термінологія
Термінологія гольфу
Рибальство